Bhikha ist der Familienname folgender Personen:
 Husmukh Bhikha (* 1958), neuseeländischer Hockeyspieler
 Zain Bhikha (* 1974), südafrikanischer Sänger und Songwriter